A Faculdade de Biociências da PUCRS (FaBio) é uma das vinte e duas faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

Por três anos consecutivos (2006, 2007 e 2008), o curso de Ciências Biológicas da Faculdade obteve o conceito 5 estrelas do Guia do Estudante da Editora Abril. Além disso, seu curso de mestrado e doutorado em Zoologia é considerado, pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), como um dos melhores do País. 

Ocupa o prédio 12 da Universidade, dividindo-o com as Faculdades de Farmácia, Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia e Química.

Cursos de graduação
 Bacharelado e Licenciatura em Ciências Biológicas

Departamentos
 Departamento de Biodiversidade e Ecologia
 Departamento de Biologia Celular e Molecular
 Departamento de Ciências Morfofisiológicas

Ligações externas
 Página da Faculdade de Biociências da PUCRS

Biociências